SWD steht für:
 Sanitätswachdienst, Teil der Notfallvorsorge
 Schlagwortnormdatei, ein kontrolliertes Schlagwortsystem zur Sacherschließung in Bibliotheken
 Serial Wire Debug, alternatives Interface für ein serielles JTAG-Protokoll
 Snaiperskaja wintowka Dragunowa (russisch), Dragunow-Scharfschützengewehr
 Sohlenwasserdruck
 Southern Winds (ICAO-Code), ehemalige argentinische Fluggesellschaft
 Stadtwerke Deggendorf GmbH, kommunales Versorgungsunternehmen
 Stadtwerke Düren GmbH, Energieversorger im Kreis Düren
 Stadtwerke Düsseldorf AG, kommunales Versorgungsunternehmen
 Supersonic Wave Drive, Ultraschallantrieb von E-System-Objektiven der Firma Olympus, Sitz Tokio, Japan
 Seward Airport (IATA-Code), Flughafen von Seward (Alaska), Kenai Peninsula Borough, Alaska
 Commission Staff Working Document, eine Arbeitsunterlage einer Dienststelle der Europäischen Kommission

SWD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Wodzisławski in der Woiwodschaft Schlesien

Abkürzung